
Termin -{R16}- ima više značenja.

 R-oznake, R16: Eksplozivno kada se meša sa oksidacionim sredstvima
 Renault 16, familija automobila
 R16 raketa